Different Worlds – rivista statunitense dedicata ai giochi di ruolo
 Different Worlds: The Definitive Vandenberg – album dei Vandenberg nel 2004
 Different Worlds Publications – editore di giochi di ruolo

Pagine correlate 
Different World